

Patronymes 
Klementiev (masculin ; ) ou Klementieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Klementiev (1990-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe